Cadiz peut désigner :

Toponyme

Cádiz, autre forme de Cadix.

Cadiz, ville située en Californie ;
 Cadiz, ville située dans l'Indiana ;
 Cadiz, ville située dans le Kentucky ;
 Cadiz, ville située dans l'Ohio.

Cadiz (Philippines)

Patronyme 

 Pablito de Cádiz (1908-2004), danseur espagnol de flamenco ;
 Onesimo Cadiz Gordoncillo (1935-), prélat catholique philippin.

Divers 
 Cádiz Club de Fútbol, un club espagnol de football basé à Cadix ;
 Amoco Cadiz, en  en bordure des côtes bretonnes.
Patronyme hispanique